Bon sens (französisch für „gesunder Menschenverstand“) steht für:

 Le Bon Sens, französische Zeitung (1832–1839)
 Philosophie du bon sens (La Philosophie du bon sens, ou Réflexions philosophiques sur l'incertitude des connoissances humaines, à l'usage des cavaliers et du beau sexe), philosophisches Werk von Jean-Baptiste de Boyer, Marquis d’Argens (1737)